Константин Фомичёв:
 Фомичёв, Константин Никандрович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Фомичёв, Константин Николаевич (род. 1977) — российский гребец-каноист.
 Фомичёв, Константин Юрьевич (род. 1985) — российский хоккеист.